Cascade kan syfta på följande:
 CASCADE – ett europeiskt forskningsnätverk

Geografi

Jamaica 

 Cascade (ort i Jamaica), Hanover,

Nya Zeeland 

 Cascade (berg), Manawatu-Wanganui,

Seychellerna 

 Cascade, Seychellerna, distrikt,

USA 

 Cascade, Iowa, ort, Dubuque County, 
 Cascade, Wisconsin, ort, Sheboygan County, 
 Cascade, Idaho, countyhuvudort, Valley County, 
 Cascade, Montana, ort, Cascade County, 

Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar